Federació Valenciana de Judo, màxima institució reguladora del judo al País Valencià
 Freddy vs. Jason, pel·lícula nord-americana de terror
 FVJ també és l'acrònim de Friül - Venècia Júlia, Regió amb Estatut Especial d'Itàlia